Doornstaartrayadito
 Masafuera-rayadito